Канадский музей каноэ () — музей каноэ, расположенный в Питерборо, Онтарио, Канада. Основная задача музея — сохранить и популяризировать информацию о каноэ, в частности о его истории.

История 
Изначально музей был основан Кирком Виппером в 1957 году как Музей Канава, который также именовался Международной коллекцией каноэ, байдарок и гребных судов Канава, в лагере Кандалор, к северу от Миндена, Онтарио, когда его друг подарил профессору Випперу долбленку, сделанную около 1890 года. С годами коллекция росла. Она хаотично размещалась в деревянных зданиях в Кандалоре, и к концу 1980-х годов стало ясно, что для нее потребуется новое место. Виппер передал контроль над своей исторической коллекцией в 1994 году организации, которая теперь именуется Канадским музеем каноэ. В настоящее время в музее хранится самая большая коллекция в своем роде: более 600 каноэ и каяков, а также тысяча связанных с ними артефактов. Музей на своем новом месте открыл свои двери для общественности в День Канады в 1997 году.

В мае 2006 года принц Эндрю как член канадской королевской семьи принял просьбу стать покровителем музея со стороны Короны, а затем и посетил его 11 мая, чтобы отпраздновать 10-летие музея. Он также пожертвовал на вечное сохранение три каноэ, первоначально построенные в районе Питерборо и подаренные королевской семье в период с 1947 по 1981 год.

Экспонаты 
Экспонаты Канадского музея каноэ показывают, каким образом каноэ определяет канадский характер и дух. Помимо коллекции каноэ, в музее есть потрясающий водопад и традиционный вигвам микмаков, где посетители могут услышать историю о его создании. Посетители могут также попробовать свои силы в создании каноэ из бересты в Галерее приобретения навыков, спланировать поисковую экспедицию, как в дни золотой лихорадки, почувствовать, каково это быть путешественником в эпоху пушного промысла, и насладиться жизнью в коттеджном поселке начала XX века.

Интересная выставка «Размышления: земля, люди и каноэ» открылась в октябре 2001 года, и тогда музей приобрел еще большую известность из-за этой экспозиции. На данной знаменательной выставке впервые были представлены знаменитая куртка из оленьей кожи Пьера Трюдо и каноэ из бересты, а также личные экспонаты других значительных гребцов, в том числе Билла Мейсона, Виктории Джейсон и Эрика Морса.

Принадлежность 
Музей связан с: Канадской ассоциацией музеев, Канадской информационной сетью наследия и Виртуальным музеем Канады.

Ссылки 

 Canadian Canoe Museum website
 Map to the Canadian Canoe Museum
 Kirk Albert Walter Wipper Official Web Site
 "Who was Kirk Wipper" from David Spencer's Education Paragon

Примечания 

Гребля на байдарках и каноэ в Канаде
Транспортные музеи Канады
Музеи Онтарио